FFS son las siglas de:
 El partido político Frente de las Fuerzas Socialistas de Argelia.
 Berkeley Fast File System, antiguo sistema de archivos de los UNIX basados en BSD.
 Ferrocarriles Federales Suizos, compañía operadora de los ferrocarriles de Suiza.
 Friends/Favorites, sector del margen derecho de los fotolog.
 Acrónimo usado en la red proveniente del inglés "For Fucks Sake" significando "¡Por dios!"